Blue Period (álbum) — de Miles Davis
Blue Period (canção) — de The Smithereens
Blue Period (mangá) — de Tsubasa Yamaguchi

 

Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão